David Satter – amerykański dziennikarz
 Gustave Satter – kompozytor i pianista